

Гейзелтон — місто, штат Айдахо
 Гейзелтон — місто, штат Канзас
 Гейзелтон — місто, штат Північна Дакота

 Гейзелтон — місто, штат Індіана
 Гейзелтон — місто, штат Айова
 Гейзелтон — місто, штат Пенсільванія